Turka – comune dell'Ucraina
Turka – villaggio della Polonia nel Distretto di Chełm
Turka – villaggio della Polonia nel Distretto di Lublino
Turka – fiume della Russia, immissario del lago Bajkal